Paredes kan syfta på:

Antarktis 

 Paredes (ö),

Mexiko 

 Paredes, Guanajuato, Santa Catarina, 
 Paredes, Hidalgo, Ixmiquilpan,

Portugal 

 Paredes, Portugal, Porto, 
 Paredes (Penafiel),

Spanien 

 Paredes de Nava (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Paredes de Escalona (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Paredes kommun, Spanien, Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca,